Башта Майн ()  — хмарочос в Франкфурт-на-Майні, Німеччина. Названа на честь ріки Майн. Висота будівлі становить 200 метрів, з урахуванням шпиля — 240 метрів, це четвертий за висотою хмарочос міста. В ньому 61 поверх, з котрих 56 знаходяться над землею і 5 під землею. Будівництво було розпочато в 1996 і завершено в 1999 році, урочисте відкриття відбулося 28 січня 2000 року.

На висоті 198 метрів розташована обсерваторія. На 53-поверсі розташований ресторан та коктейль-бар. У фоє башти розташована відеоінсталяція Білла Віоли «Світ образів» та мозаїка Штефана Хубера «Frankfurter Treppe / XX. Jahrhundert».

В будівлі розташовані офіси таких компаній як: Helaba Bank, Merrill Lynch та телевізійна студія Hessischer Rundfunk.

Галерея

Посилання 

 Офіційний сайт  
 Башта Майн на Emporis.com  
 Панорама Франкфурта з оглядового майданчику Башти Майн 

Хмарочоси Франкфурта-на-Майні
Хмарочоси
Хмарочоси вище 200 метрів